SRX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sert (Libia)
 srx – codice ISO 639-3 della lingua sirmauri